Бе́ренсо́н — фамилия еврейского происхождения.

Известные носители:
 Беренсон, Александр Иосифович (род. 1959) — советский и российский трубач, флюгельнорнист, композитор.
 Беренсон, Бернард (1865—1959) — американский искусствовед, брат Сенды Беренсон.
 Беренсон, Берри (1948—2001) — американская актриса, фотомодель и фотограф, сестра Марисы Беренсон.
 Беренсон, Леон (1882—1941) — польский юрист, адвокат.
 Беренсон, Лори (род. 1969) — американская политическая активистка.
 Беренсон, Мариса (род. 1947) — американская актриса и фотомодель, сестра Берри Беренсон.
 Беренсон, Ред (род. 1939) — американский хоккеист.
 Беренсон, Сенда (1868—1954) — американская спортсменка и спортивный педагог, создательница женского баскетбола, сестра Бернарда Беренсона.